Hyde Park může být:

 Anglie
 Hyde Park (Londýn), Anglie
 Hyde Park (Leeds)

 USA
 Hyde Park (Los Angeles), Kalifornie
 Hyde Park (Tampa), Florida
 Hyde Park (Chicago), Illinois
 Hyde Park (Boston), Massachusetts
 Hyde Park Township (Minnesota)
 Hyde Park (Kansas City), Missouri
 Hyde Park (New York), New York
 Hyde Park (Cincinnati)
 Hyde Park (Westmoreland County, Pensylvánie)
 Hyde Park (Berks County, Pensylvánie)
 Hyde Park (Memphis), Tennessee
 Hyde Park (Austin), Texas
 Hyde Park (Utah)
 Hyde Park (Vermont)
 New Hyde Park (New York)
 Woodbourne-Hyde Park (Ohio)

 Austrálie
 Hyde Park (Sydney)
 Hyde Park (Perth)
 Hyde Park (Jižní Austrálie)
 Hyde Park (Queensland)

 Afrika
 Hyde Park (Gauteng), Jižní Afrika

 Přenesené významy
 Hyde park (pořad), diskusní pořad České televize

Externí odkazy